Valašské Meziříčí
 Velké Meziříčí
 Meziříčí – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Tabor